

Persone 
 Armin Bittner
 Bodo Bittner
 Jason Bittner

Astronomia 
 6596 Bittner